Pietro Marchetti (editore), vissuto a Brescia a cavallo tra XVI e XVII secolo
 Pietro Marchetti (medico)
 Pietro Marchetti (scultore)